«Виргин Ривер» () — американский драматический телесериал потокового вещания, производства Reel World Management, снятый в Канаде, и основанный на романах Робин Карр. Премьера первого сезона состоялась на Netflix 6 декабря 2019 года. В сентябре 2021 года сериал был продлен на четвертый и пятый сезоны. Четвертый сезон был выпущен 20 июля 2022 года.

Сюжет
Мелинда Монро откликается на объявление о работе акушеркой и медсестрой в отдаленном городке Виргин Ривер в Северной Калифорнии, думая, что это будет идеальное место, чтобы начать все сначала и оставить свои болезненные воспоминания позади. Но вскоре она обнаруживает, что жизнь в маленьком городке не так проста, как она ожидала.

В ролях
 Александра Брекенридж — Мелинда Монро
 Мартин Хендерсон — Джек Шеридан
 Колин Лоуренс — Джон Миддлтон
 Дженни Купер — Джо Барнис
 Лорен Хаммерсли — Чармейн Робертс
 Аннетт О’Тул — Хоуп МакКри
 Тим Мэтисон — Вернон Муллинс
 Бен Холлингсворт — Ден Бреди
 Грейсон Гернси ― Рикки
 Сара Дагдейл — Лиззи
 Зибби Аллен — Бри Шеридан
 Марко Граццини — Майк Валенсуэла
 Марк Ганиме — доктор Камерон Хайек
 Кай Брэдбери — Денни Катлер

Эпизоды

Выпуск
Премьера первого сезона состоялась 6 декабря 2019 года. Премьера второго сезона состоялась 27 ноября 2020 года. Третий сезон был выпущен 9 июля 2021 года. Премьера четвертого сезона состоялась 20 июля 2022 года.

Приём
На сайте агрегирования отзывов Rotten Tomatoes рейтинг одобрения второго сезона составляет 90% со средним рейтингом 6,30/10, основанным на 10 оценках критиков. На Rotten Tomatoes третий сезон имеет рейтинг одобрения 63% со средним рейтингом 6/10, основанным на 8 оценках критиков. Четвертый сезон имеет 100% рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes, основанный на 7 отзывах, со средним рейтингом 7/10.

Примечания

Ссылки

Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы, основанные на романах